hrabstwo Stark (ang. Stark County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Stark (ang. Stark County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Stark (ang. Stark County) w USA, w stanie Ohio